Donna McGinnis – kanadyjska pływaczka
 George McGinnis – amerykański koszykarz
 Robert McGinnis – amerykański grafik
 Scott McGinnis – amerykański aktor i reżyser
 Shannon McGinnis – amerykańska aktorka
 Sid McGinnis – amerykański gitarzysta
 Tom McGinnis – amerykański golfista
 William McGinnis – amerykański biolog